Brenno peut désigner :

Patronyme 
 Brenno (1999), de son vrai nom Brenno Oliveira Fraga Costa, footballeur brésilien.

Toponyme 
 Brenno, un village polonais.

Hydrologie 
 Brenno, une rivière suisse.